Томлин — фамилия. Известные носители:
 Томлин, Брэдли Уолкер — американский художник, представитель абстрактного экспрессионизма.
 Томлин, Крис (род. 1972) — американский музыкант, исполнитель и автор песен в жанре современной христианской музыки. 
 Томлин, Лили — американская комедийная актриса, сценарист и продюсер.

См. также 
 Томлинс